Afganistanska nogometna reprezentacija je nacionalni sastav Afganistana. Krovna ustanova za nju je Afganistanski nogometni savez. Reprezentacija je osnovana 1922. Pridružila se FIFA-i 1948. i Azijskoj nogometnoj konfederaciji 1954.

Afganistanska reprezentacija igra svoje domaće utakmice na Nacionalnom stadionu u Kabulu.

Afganistan je najbolji rezultat u međunarodnoj konkurenciji ostvario na Azijskim igrama 1951. kada su završili četvrti. Afganistan nije igrao međunarodne utakmice od 1984. do 2003., Zbog talibanskog režima nije se igralo od 1996. do 2001. Sastav ne ostvaruje značajne rezultate i zbog nedostatka sredstava i zbog sigurnosnih problema unutar zemlje. Unatoč tome,  olimpijski je nogometni sastav došao do završnice Igara Južne Azije 2010., nakon što je u fazi po skupinama pobijedio sve svoje utakmice protiv Indije, Šri Lanke i Pakistana te pobijedio Maldive u poluzavršnici.

Trenutni sastav

Izbornici

Svi rezultati Afganistana

Izvori

Vanjske poveznice 
ELORATINGS
FIFA 
RSSSF Azijske igre 1951.
RSSSF Azijske igre 1954.
RSSSF Azijske igre 2002.
Afghanland

Nogomet
Nogomet u Afganistanu